Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet 2005 – siedemnaste mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet, zawody sportowe rangi mistrzowskiej organizowane przez IHF, które odbywały się w Rosji w dniach 5–18 grudnia 2005 roku. W turnieju brały udział dwadzieścia cztery zespoły, automatycznie do mistrzostw awansowały Francuzki jako obrończynie tytułu oraz Rosjanki jako gospodynie imprezy. O pozostałe miejsca odbywały się kontynentalne kwalifikacje.

Ramowe daty rozegrania mistrzostw zostały opublikowane w listopadzie 2001 roku, jednocześnie ogłoszono, że przyjmowanie zgłoszeń krajów chętnych do organizacji zawodów będą przyjmowane do końca tego roku. Aplikację złożyły Chiny, Wybrzeże Kości Słoniowej i Norwegia, do których dołączyła następnie Rumunia, zaś prawa do organizacji mistrzostw zostały przyznane Rosji podczas Kongresu IHF w listopadzie 2002 roku.

Mistrzem świata została Rosja, pokonując w finale reprezentację Rumunii. Brązowy medal zdobyły Węgry. Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Faza pucharowa

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF

2005
2005 w piłce ręcznej
2005 w Rosji
Piłka ręczna w Rosji
Zawody sportowe w Petersburgu